Камилла «Милли» Россо и Ребекка «Беки» Россо (; род. 6 июля 1994) — британские актрисы-близнецы и певицы. Наиболее известны по ролям Дженис (Милли) и Джессики (Беки) в телесериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и Аннабель «Энни» (Милли) и Изабель «Иззи» (Беки) в фильме «Блондинки в законе».

Личная жизнь 
Милли на минуту старше Беки. Имеют трёх сестёр, Бьянку, Джорджину и Лолу.

Карьера 
Милли и Беки впервые дебютировали на телевидении во время прослушивания в кастинге «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и привлекли внимание продюсеров. В общей сложности они появились в 7 эпизодах шоу, а затем в марте 2010 года появились в одном эпизоде сериала «Всё тип-топ, или Жизнь на борту».

Снялись в главных ролях в фильме «Блондинки в законе», который по концепции являлся сиквелом фильма «Блондинка в законе».. Релиз на DVD состоялся 28 апреля 2009 года, а сами близнецы исполнили для фильма песню «Lucky Girl». Режиссёром выступила Риз Уизерспун.

Также близнецы участвовали в гёрл-группе  вместе со своими сёстрами Джординой и Лолой. Старшая сестра Бьянка Россо не участвовала в группе. Под покровительством Стива Барнетта коллектив подписал контракт с лейблом Virgin Records. Менеджером коллектива был Пол Кевин Джонас, отец братьев Джонасов. В 2015 году на своих страницах на Facebook и Instagram сёстры объявили о прекращении карьеры из-за смерти своей матери.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Певцы и певицы Великобритании
Певцы и певицы США
Близнецы по алфавиту
Сёстры-близнецы